Societat de Maria o pares maristes, congregació de preveres i germans fundada en 1816 a Lió per Jean-Claude Colin i d'altres
 Societat de Maria o Germans Maristes de les Escoles, congregació laica de germans fundada a La Valla, prop de Lió, en 1817 per sant Marcellin Champagnat, com a branca dels Pares Maristes
 Societat de Maria o Marianistes, congregació religiosa de germans i preveres fundada en 1817 a Bordeus pel beat Guillaume-Joseph Chaminade
 Societat de Maria (anglicanisme), societat anglicana fundada en 1931 a Anglaterra per la unió de la Confraternity of Our Lady (1880) i la League of Our Lady (1902)